Мелихар () — чешская фамилия.

Известные носители: 
 Мелихар, Йозеф (род. 1979) — чешский хоккеист.
 Мелихар, Николь (род. 1993) — американская теннисистка.